Achim Knecht (* 10. August 1957 in Groß-Gerau) ist ein evangelischer Geistlicher. Seit dem 1. September 2014 übt er das damals neu geschaffene Amt des evangelischen Stadtdekans in Frankfurt am Main aus. Am 1. Januar 2015 übernahm er zudem den Vorsitz des Vorstandes des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt am Main. Seit Januar 2019 übt er diese Leitungsaufgabe im erweiterten Evangelischen Stadtdekanat und Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach aus. Im Juni 2019 wurde er von den Delegierten der Stadtsynode/Regionalversammlung im Amt bestätigt.

Leben und Wirken

Ausbildung

Schulzeit und Studium 
Nach dem Abitur am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim (Bergstraße) studierte er von 1976 bis 1983 in Bethel und Tübingen Evangelische Theologie und legte im Juli 1983 das Erste Theologische Examen vor dem Prüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ab.

Wissenschaftliche Tätigkeiten 
Zwischen 2002 und 2010 war er regelmäßig am Fachbereich Evangelische Theologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main tätig. Dort wurde Knecht im Dezember 2008 promoviert. Von Oktober 2009 bis Juni 2010 hatte Achim Knecht die Projektpfarrstelle Qualitätssicherung theologischer Ausbildung im Pfarramtsstudiengang an der Goethe-Universität Frankfurt inne.

Vikar- und Pfarrstellen 
Von September 1983 bis Mai 1985 absolvierte Knecht das Vikariat, die Ausbildung zum Pfarrer in Bad Marienberg (Westerwald). Im Anschluss an das Zweite Theologische Examen im Mai 1985 arbeitete er von Juni bis Dezember 1985 im Rahmen eines Spezialvikariats im Centro Diaconale der Evangelischen Waldenserkirche in Palermo (Italien) mit. Von 1986 bis 1989 war Knecht Pfarrvikar (Pfarrer zur Anstellung) in der Kreuzkirche (Frankfurt-Preungesheim). Er teilte sich die Pfarrstelle mit seiner Frau Elisabeth Knecht.

Ab November 1989 arbeitete er, zunächst wieder gemeinsam mit seiner Frau, auf der Pfarrstelle der Wicherngemeinde in Frankfurt-Praunheim. Dort war er bis Januar 2002 tätig.
Zwischen Februar 2002 und Juli 2007 wirkte er als Pfarrer im Schuldienst an der Carl-von-Weinberg-Schule, einer integrierten Gesamtschule in Frankfurt-Goldstein und unterrichtete dort das Fach evangelische Religion. Von März 2008 bis November 2009 übernahm er einen Vertretungsdienst in der Evangelischen Kirchengemeinde in Frankfurt-Griesheim. Zwischen Juli 2010 und August 2014 übte er einen Dienstauftrag im Umfang einer halben Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Höchst am Main als Teil seiner Dekanspfarrstelle aus.

Leitungsaufgaben 
Im Juni 1994 wurde Achim Knecht zum Dekan des Evangelischen Dekanats Frankfurt Nordwest gewählt. Nach der Neustrukturierung der Frankfurter Dekanate war Knecht von März 1998 bis Januar 2002 Dekan des Evangelischen Dekanats Frankfurt-Nord. Er gehörte darüber hinaus von 1998 bis 2002 dem Vorstand des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt am Main an.

Zwischen Juli 2010 und Dezember 2013 war er Dekan des Dekanats Frankfurt-Höchst, und ab Januar 2014 im neu gebildeten Stadtdekanat Frankfurt am Main weiterhin kommissarisch als Dekan für den Bereich des früheren Dekanats Frankfurt-Höchst tätig. Am 9. Juli 2014 wurde Knecht von der Evangelischen Stadtsynode zum ersten Stadtdekan des Evangelischen Stadtdekanats Frankfurt am Main gewählt.

Mitgliedschaften/Ehrenämter 
Achim Knecht wurde im Frühjahr 2016 in die Zwölfte Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) berufen. Er ist Vorsitzender des Theologischen Ausschusses der EKHN-Synode.
Außerdem ist Knecht Mitglied des Römerbergbündnisses und vertritt die Evangelische Kirche im Rat der Religionen Frankfurt. Er ist seit April 2018 auch Mitglied des Gemeinsamen Präsidiums des Ökumenischen Kirchentages 2021 in Frankfurt sowie seit Dezember 2018 Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirates der Bethmann Bank Frankfurt am Main. Knecht gehört außerdem dem Kleinen und Großen Konvent der Evangelischen Akademie Frankfurt an.

Privates 
Achim Knecht ist verheiratet mit der Pfarrerin Elisabeth Knecht und hat drei erwachsene Kinder.

Schriften 
 Erlebnis Gottesdienst. Zur Rehabilitation der Kategorie ,Erlebnis‘ für Theorie und Praxis des Gottesdienstes. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2011 (Dissertation), ISBN 978-3-374-02901-3.
 Gottesdienst in der Erlebnisgesellschaft. In: Sigrid Baringhorst, Gerhard Hufnagel (Hrsg.): SOWI. Das Journal für Geschichte, Politik, Wirtschaft und Kultur, Jahrgang 32, Heft 4/03: Religiosität ohne Religion?, Seelze (Erhard-Friedrich-Verlag) 2003, ISBN 3-617-25076-9, S. 31–36.
 Dichte Beschreibung. In: Astrid Dinter, Hans-Günter Heimbrock, Kerstin Söderblom (Hrsg.): Einführung in die Empirische Theologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, S. 226–241, ISBN 978-3-8252-2888-0.
 Die Stadt entdecken. In: Rektor der Hochschule (Hrsg.): Georg. Magazin der Hochschule Sankt Georgen, Bd. 2/2015, ISBN 978-3-402-18275-8, S. 12–17.

Weblinks 
 Talk von Bettina Emmerich mit Achim Knecht: „In 100 Jahren wieder eine Kirche“ – Die Wiedervereinigung – Utopie und Notwendigkeit? Podcast (00:24:15 h) von hr-inforadio.de, veröffentlicht am 21. Mai 2017 (Stand: 24. Juni 2019).
 Christian Scheh: Protestanten sparen Pfarrstellen in Frankfurt ein. In: Frankfurter Neue Presse. Aktualisiert am 27. November 2017; befragt dazu wurde u. a. Achim Knecht (Stand: 24. Juni 2019).
 Christoph Manus: Pfingsten in Frankfurt: Gegen Rassismus und Ungleichheit. In: Frankfurter Rundschau. Aktualisiert am 22. Mai 2018; über Achim Knechts Predigt (Stand: 24. Juni 2019).
 Tobias Rösmann: Es kann ein Akt der Barmherzigkeit sein, die Wahrheit zu sagen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aktualisiert am 6. März 2019; Achim Knecht im Interview (Stand: 24. Juni 2019).

Einzelnachweise 

Evangelischer Geistlicher (20. Jahrhundert)
Evangelischer Geistlicher (21. Jahrhundert)
Evangelischer Theologe (21. Jahrhundert)
Person des Christentums (Frankfurt am Main)
Person (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau)
Deutscher
Geboren 1957
Mann